peut renvoyer à : 

Baby Huey : personnage de dessins animés et de comics ; 
Baby Huey (1944 - 1970) : chanteur de soul .

Homonymie